

Geografia 
 Regno Unito
 Blackburn – cittadina del Lancashire
 Blackburn – posto del Lothian Occidentale
 Stati Uniti d'America
 Blackburn – città della Contea di Saline, Missouri
 Blackburn – città della Contea di Pawnee, Oklahoma

Persone 
 Elizabeth Blackburn (1948), premio Nobel per la medicina.
 Mark Blackburn (1953-2011), numismatico britannico.